Izraelskie monety okolicznościowe z okresu obwiązywania funta izraelskiego (ILP, funt izraelski zwany jest także lirą izraelską) obejmują izraelskie monety niekruszcowe, emitowane przez Bank Izraela w latach z lat 1948–1980. Miały one status monet obiegowych, a więc były legalnym środkiem płatniczym w państwie w tym okresie. Monety okolicznościowe w tym okresie obejmowały nominały: 1 agory, 5 agor, 10 agor, 25 agor, ½ funta, 1 funt i 5 funtów i emitowano je z okazji: rocznic niepodległości, 25. lat Państwa Izrael oraz 25. lat Banku Izraela.

Serie monet okolicznościowych

Rocznice niepodległości 
Monety okolicznościowe z serii rocznic niepodległościowych z lat 1948–1980 nie różniły się niczym od monet obiegowych tego okresu poza dodaniem znaku mennicy (gwiazda Dawida) na awersie. Rewersy również nie zawierały nic nowego w swoich legendach. Część z tych monet był również sprzedawana w ramach rocznicowych zestawach monet Banku Izraela.

Mennica: Drukarnia Rządowa – Jerozolima.

25. lat Państwa Izrael 
Monety z serii 25. lat Państwa Izrael były wybijane stemplem zwykłym ze znakiem mennicy (gwiazda Dawida) na awersie. Wszystkie nominały zostały wyemitowane w ilości 100 000 sztuk. Na legendzie rewersu, pod nominałem, nazwą waluty znalazł się dopasowany do otoku monety hebrajski napis „שנת כ"ה למדינה”, który oznacza 25. rok państwa W tej serii zabrakło monety o nominale pięciu funtów .

Mennica: Drukarnia Rządowa – Jerozolima.

25. lat Banku Izraela 
Monety z serii 25. lat Banku Izraela były wybijane stemplem lustrzanym w niklu ze znakiem mennicy (gwiazda Dawida) na awersie. Wszystkie nominały zostały wyemitowane w ilości 35 000 sztuk. Na legendzie rewersu, pod nominałem, nazwą waluty i rokiem wybicia (wg kalendarza żydowskiego) znalazł się dopasowany do obrzeża hebrajski napis „כ"ה שנים לבנק ישראל”, który oznacza 25 lat Banku Izraela.

Mennica: Swissmint – Berno.

Przypisy

Bibliografia 

 

Monety okolicznościowe Państwa Izrael